Кочковатое — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочковатое — деревня в Оконешниковском районе Омской области.

Украина 
 Кочковатое — село в Татарбунарском районе Одесской области.